Het judotoernooi in de klasse boven 100 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2008 vond plaats op vrijdag 15 augustus 2008. Regerend olympisch kampioene was Keiji Suzuki uit Japan, die in 2008 uitkwam in de klasse tot 100 kilogram en dus zijn olympische titel niet verdedigde in de zwaarste divisie. Suzuki's landgenoot Satoshi Ishii nam de titel over. In totaal kwamen 34 judoka's uit 34 landen uit in de zwaargewichtklasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking 

Mannen boven 100